Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 27 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Hafjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Thomas Stangassinger, srebro wywalczył Włoch Alberto Tomba, a brąz zdobył Słoweniec Jure Košir.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994